Ле́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ленская улица — улица в городе Казани.
 Ленская улица — улица в Москве.
 Ленская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Ленская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ленская улица — улица в Томске.
 Ленская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Ленская улица — улица в Донецке.